Gil Shaham (né en 1971), un violoniste israélo-américain.
 Hagai Shaham (1966 -), un violoniste israélien.
 Nathan Shaham (1925 -), un écrivain israélien.
 Orli Shaham (1975 -), un pianiste américain.
 Rinat Shaham (née en 1980), une mezzo-soprano israélienne.